Brudslöjan kan syfta på:

 Brudslöjan, Norge – ett vattenfall i Norge
 Brudslöjan, Lappland – ett vattenfall vid Svarttjärn i Sorsele kommun i Sverige 
 Brudslöjefallen – en del av Niagarafallen i USA, 'Bridal Veil Falls''